Fuhse ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Fuhse (1865–1937), deutscher Kunsthistoriker, Konservator und Museumsleiter
 Wilhelm Fuhse (1871 bis nach 1937), deutscher Jurist

Fuhse ist der Name folgender Gewässer:
 die Fuhse, ein Nebenfluss der Aller in Niedersachsen
 Fuhsekanal (Celle) (auch Aller-Fuhsekanal), ein verbindendes Gewässer zwischen den Flüssen Fuhse und Aller im Landkreis Celle in Niedersachsen
 Fuhsekanal (Braunschweig), ein im 18. Jahrhundert zum Torftransport gestochener Kanal

Siehe auch:
 Fuse